Double Dragon peut désigner :

Série télévisée 

 Double Dragon, série télévisée d'animation américaine diffusée du  au .

Cinéma 

 Double Dragon, un film hongkongais de Ringo Lam et Tsui Hark sorti en 1992 ;
 Double Dragon, un film américain de James Yukich sorti en 1994.

Jeu vidéo 

 Double Dragon, une série de jeux vidéo :
 Double Dragon, un beat them all développé par Technos Japan Corporation ;
 Double Dragon, un jeu vidéo de combat sur Neo-Geo et PlayStation.

Décoration de la Chine impériale 

 Ordre du Double Dragon de Chine